Коркино — грузовая железнодорожная станция Челябинского региона Южно-Уральской железной дороги, расположенная на территории города Коркино Челябинской области.

До второй половины 1990-х годов являлась пассажирской. Здесь был расположен железнодорожный вокзал станции. Со станции ходил пригородный поезд Коркино — Челябинск (ранее Роза — Челябинск) в составе четырёх плацкартных вагонов и тепловоза ТЭМ2. Ныне пассажирские перевозки не осуществляются.

Станция не электрифицирована.

От станции отходит неэлектрофицированная ветка до станции Кирзавод, которая продолжалась до станции Таянды, ныне остановочный пункт.

Примечания

Ссылки 
 Станция Коркино

Станции Челябинского отделения Южно-Уральской железной дороги
Транспортные здания и сооружения Коркино